NGC 3567-1, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
 NGC 3567-2, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw